Jméno a příjmení Jan Macků má více nositelů:

 Jan Macků (zpěvák) (* 1983) – zpěvák, textař, frontman kapely Dymytry
 Jan Macků (starší) (1881–1964) – mykolog, botanik, pedagog, jeho synem je Jan Macků (mladší)
 Jan Macků (mladší) (1919–1983) – mykolog, etnomykolog, pedagog, filozof, sociolog, redaktor, člen Společnosti pro mykologii při ČSAV

Související články 
 Macků – příjmení